Amerikai Egyesült Államok
 Markham (Cook megye, Illinois)
 Markham (Morgan megye, Illinois)
 Markham (Minnesota)
 Markham (Portland, Oregon)
 Markham (Texas)
 Markham (Fauquier megye, Virginia)
 Markham (Pittsylvania megye, Virginia)
 Markham (Washington)

 Egyesült Királyság
 Markham (Caerphilly), Wales

 Kanada
 Markham (Ontario)

Egyéb
 Markham, családnév
 Markham, televíziós sorozat